Tibério Semprônio Graco (cônsul em 238 a.C.), pai de Tibério e Públio Graco
Tibério Semprônio Graco (cônsul em 215 a.C.), filho do anterior
Tibério Semprônio Graco (pontífice), filho do anterior, eleito sacerdote em 203 a.C, morreu durante a praga de 174 a.C.
Tibério Semprônio Graco (cônsul em 177 a.C.), filho de Públio Graco e general romano na segunda guerra púnica
Tibério Semprônio Graco (165 a.C.-133 a.C), mais conhecido como Tibério Graco, filho do anterior
Tibério Semprônio Graco, condenado ao exílio c. 21 a.C. por ser amante de Júlia (filha de Augusto)

Ver também
 

Desambiguação